Женский теннисный чемпионат Лос-Анджелеса 2009 — ежегодный женский профессиональный теннисный турнир премьер-серии WTA.

Соревнование традиционно проводится на открытых хардовых кортах в Карсоне, штат Калифорния, США.

Турнир прошёл с 3 по 9 августа в 36-й раз в общей истории.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Динара Сафина
 в парном разряде —  Чжань Юнжань и  Чжуан Цзяжун

US Open Series 

Ко второй соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* — Золотым цветом выделены участники турнира.1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (Premier) или 1/8 финала и выше (Premier 5 и Premier Mandatory)

Соревнования

Одиночный турнир 

 Флавия Пеннетта обыграла  Саманту Стосур со счётом 6-4, 6-3.
 Пеннетта выигрывает второй титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стосур уступает все свои пять финалов в туре ассоциации.

Парный турнир 

 Чжуан Цзяжун /  Янь Цзы обыграли  Марию Кириленко /  Агнешку Радваньскую со счётом 6-0, 4-6, [10-7].
 Чжуан выигрывает свой второй титул в сезоне.
 Янь выигрывает свой первый титул в сезоне.

См. также 
 Женский теннисный чемпионат Лос-Анджелеса

 WTA Тур 2009 года
 US Open Series 2009 года

 Премьер серия WTA

 Мужской теннисный чемпионат Лос-Анджелеса 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Август 2009 года
2009
Карсон